Министерство здравоохранения Нагорно-Карабахской Республики () — государственный орган исполнительной власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, который разрабатывает и осуществляет политику Правительства НКР в сфере здравоохранения. Министерство возглавляет Министр здравоохранения НКР. Главой МОЗ НКР является Карина Атаян.

Министерство формируется, реорганизовывается и его деятельность приостанавливается Указом Президента НКР. Министерство состоит из министра и аппарата министерства. В систему министерства входят государственные некоммерческие организации и учреждения.

Цели и задачи министерства 
 разработка и осуществление госпрограмм по развитию сферы здравоохранения, разработка и утверждение санитарных норм и правил.
 в пределах своей компетенции, организация, управление, финансирование деятельности системы,
 разработка проектов законодательных и правовых актов сферы здравоохранения и обеспечение контроля за принятыми правовыми актами,
 обеспечение санитарно-эпидемиологической защиты населения,
 организация первой и профессиональной медицинской помощи и услуг населению,
 проведение мероприятий по осуществлению защиты здоровья матери и ребенка,
 организация мероприятий по улучшению здоровья населения,
 организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях,
 введение обязательной и добровольной медицинской страховой системы,
 обеспечение международного и межведомственного сотрудничества в области здравоохранения:
 разработка и осуществление программ по изучению состояния здоровья и снижению инвалидности и смертности населения,
 осуществление анализа ситуации по быту и здоровью детей и женщин, установление главных задач сферы, разработка и введение целевых программ

Примечания 

Здравоохранение
НКР